Weißel ist der Familienname von
 Georg Weißel (1590–1635), Pfarrer an der Altroßgärter Kirche, Kirchenlieddichter
 Waldemar Weißel (1897–1964), Nationalsozialist, MdR

Siehe auch:
 Weissel